"Kakera -Subete No Omoitachi He-" é o sexto single da banda japonesa Nico Touches the Walls de seu segundo álbum de estúdio "Aurora". O single foi lançado em 4 de novembro de 2009, e usado como tema musical no drama "Mania Bouchou 09" da TV Tokyo, sendo a primeira participação da banda em um drama.

Capas 

O single foi lançado com duas capas: a versão preta, que é a versão mais reflexiva e a branca, na qual a imagem é mais leve e tranquila, transmitindo uma sensação de paz.

Vídeo promocional 

O vídeo promocional (PV) para "Kakera", também foi lançado em 04 de novembro,   tem a participação especial do ator Mukai Osamu (que faz parte do drama).

Faixas 

.Kakera -Subete no omoi Taichi he-
.Aurora (prólogo)
.Hologram (ao vivo)

Posição 

O single alcançou a posição de número 24 no Oricon Chart no Japão.

Referências 

 Nico Touches the Walls single 
 Nico Touches the Walls Kakera -subete no omoitashi he-
 Nico Touches the Wallscd single Kakera -subete no omoitashi he-
 Kakera -subete no omoitashi he-

Singles de 2009
Singles de Nico Touches the Walls